Nositelky jména Anežka Babenberská:
 Anežka Babenberská (1108/13–1163), polská kněžna
 dcera rakouského markraběte Leopolda III. a manželka knížete Vladislava Vyhnance
 Anežka Babenberská  (1151/1154–1182), uherská královna a korutanská vévodkyně
 dcera rakouského markraběte Jindřicha II. Jasomirgotta a manželka uherského krále Štěpána III. a korutanského vévody Heřmana II.
 Anežka Babenberská (1206–1226), saská vévodkyně
 dcera rakouského markraběte Leopolda VI. a manželka vévody Albrechta I.